Натуральне число 1643
 1643 рік до нашої ери
 1643 рік нашої ери